Björn Zwikker, Nederlands voetballer
 Cornelis Zwikker, Nederlands natuurkundige
 Sabine Zwikker, Nederlands beeldhouwster
 Serge Zwikker, Nederlands basketbalspeler
 Valerie Zwikker, Nederlands presentatrice